135th Street – fermata della metropolitana di New York, situata sulla linea IND Eighth Avenue
 135th Street – fermata della metropolitana di New York situata sulla linea IRT Lenox Avenue